Верхняя Игра — село в Граховском районе Удмуртии, на реке Улек. Административный центр Верхнеигринского сельского поселения.

История 
Впервые деревня Новая Игра упоминается в Ландратской переписи 1716 года, среди населённых пунктов сотни Токбулата Рысова Арской дороги Казанского уезда. По итогам десятой ревизии в 1859 году в 38 дворах казённой деревни Верхняя Игра при речках Умяк и Чильчик проживало 320 жителей и располагалось сельское управление. В 1862 году было получено разрешение на строительство церкви. В 1864 году строительство завершено и 18 октября церковь освящена во имя Святых Петра и Павла.

До 1921 года село входило в состав Граховской волости Елабужского уезда (с 1921 года — Можгинского). После укрупнения административных единиц 1924 года, в селе размещалась администрация Верхнеигринского сельсовета. Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 29 мая 1939 года закрыта церковь.

В результате реформы местного самоуправления 2004 года, Верхнеигринский сельсовет преобразован в муниципальное образование Верхнеигринское и наделён статусом сельского поселения.

Экономика 
В настоящее время в селе находится центральная усадьба СПК «Родина», племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Объекты социальной сферы 
 МОУ Верхнеигринская средняя общеобразовательная школа — 23 учителей и 111 учеников
 Верхнеигринский фельдшерско-акушерский пункт
 Верхнеигринский детский сад
 Верхнеигринский сельский дом культуры

Улицы 
 улица 10 Пятилетки
 1-я Заречная улица
 2-я Заречная улица
 улица Майорова
 улица Родинская
 Хуторский переулок

Примечания 

Населённые пункты Граховского района